HCI eller hci har flere betydninger:
 Human-computer interaction - dansk: Menneske-datamaskine interaktion
 Host controller interface
 Hyper-converged infrastructure - software-defineret it-infrastruktur, der virtualiserer alle elementerne i konventionelle "hardware-definerede" systemer